Ве́ндорож () — агрогородок в составе Вендорожского сельсовета Могилёвского района Могилёвской области Республики Беларусь.

В 2010 году деревня Вендорож преобразована в агрогородок.

История 
Вендорож — агрогородок. Основан в 1568 году «людьми прихожими», шляхетская собственность. В 1586 году князем Богданом Саламярэцким построена церковь.

Церковь 
В 1905 г. церковь называлась «Вендорожская Покровская церковь», где священником служил Волков Михаил Петрович с 1905 г. по 1910 г. (справка Национального исторического архива Беларуси № 4-6/5 от 10.07.98 г.) и продолжал службу многие годы. Со слов близких в Вендороже было две церкви. В дальнейшем отец Михаил был переведен в г. Могилев, где служил с апреля 1937 г. священником (протоиерей) Успенско-кладбищенской церкви. 28.09.37 г. особой тройкой при НКВД БССР был приговорен к высшей мере наказания. 9.04.66 г. Волков Михаил Петрович реабилитирован Могилевским облсудом (Ответ реабилитационной Комиссии Священного Синода 29.07.91г.) Его жена, Волкова Ольга Павловна, работала в советской школе 1-й ступени в дер. Корчемка (справка Вендорожского волостного исполкома Р.С.Ф.С.Р., отдел народного образования № 453 от 5.06.1920 г.). Дополнения представил внук Карпишин Николай, гор. Минск.

Географическое положение 
Ближайшие населённые пункты: Отнянка, Белявщина, Новый Вендорож, Завережье.

Школа 
В школе получают образование около 150 человек

Галерея

См. также 
 Вендорожский сельсовет
 Могилёвский район

Примечания

Ссылки 
 
 Национальное кадастровое агентство Республики Беларусь

Населённые пункты Могилёвского района